Wacław Królikowski (1927–2021) – polski chemik, specjalista w zakresie technologii polimerów i tworzyw sztucznych, prof. dr inż.
 Wacław Królikowski – polski teolog, dr hab.

Przypisy